«Приключе́ния Ве́рнера Хо́льта» () — кинофильм режиссёра Йоахима Кунерта, вышедший на экраны в 1965 году. Экранизация одноимённого романа Дитера Нолля. Премьера фильма в ГДР состоялась 4 февраля 1965 года в кинотеатре «Космос» Берлина.

Сюжет 
Фильм рассказывает о судьбе молодого немецкого солдата Вернера Хольта, который сразу после окончания школы был призван в армию. Поначалу он и его ровесники полны энтузиазма и рвутся в бой. Однако постепенно, под влиянием муштры и тягот военного времени, он начинает понимать, что не всё так просто и однозначно, как он представлял себе раньше. Вернер становится свидетелем зверств эсэсовцев, устроивших облаву на партизан в Словакии. Когда война уже близится к закату, его подразделению приходится вступить в бой с наступающими частями Красной Армии.

В ролях 
 Клаус-Петер Тиле — Вернер Хольт
 Манфред Карге — Гильберт Вольцов
 Арно Визневски — Зепп Гомулка
 Гюнтер Юнгханс — Христиан Феттер
 Петер Ройссе — Петер Визе
 Вольфганг Лангхофф — профессор Хольт
 Ангелика Домрёзе — Ута фон Барним
 Карла Хадимова — Милена
 Моника Войтович — Гундель
 Мари Александер — Герти Цише
 Хельга Гёринг — мать Гомулки
 Хорст Кубе — унтер-офицер Бёк

Оценки и награды 
В 1965 году фильм участвовал в конкурсе IV Московского кинофестиваля и завоевал Первый приз как лучший антифашистский фильм, а также премию Советского комитета защиты мира.
В том же году фильм получил Почётный диплом Эдинбургского кинофестиваля, а в 1966 году — Почётную медаль Международного карфагенского кинофестиваля.

 за работу над фильмом «Приключения Вернера Хольта» режиссёр Йоахим Кунерт, сценарист Клаус Кюхенмайстер и кинооператор Рольф Соре были удостоены Национальной премии ГДР в области искусства и литературы.

В 1996 году фильм был отобран комиссией критиков и историков в список ста самых значительных немецких фильмов всех времён.

Примечания 

Фильмы ГДР
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы о нацистах
Фильмы-драмы Германии
Военные фильмы Германии